Ivan Hlinka, češki hokejist, * 26. januar 1950, Most, Češka, † 16. avgust 2004, Karlovy Vary, Češka.

Hlinka je igral večino slove kariere za klub HC Litvínov, dve sezoni je igral tudi v ligi NHL za Vancouver Canuckse, v NHL je odigral 137 tekem, na katerih je dosegel 42 zadetkov in 81 podaj. V domači hokejski ligi je odigral 544 tekem, na katerih je dosegel 347 zadetkov. Za češkoslovaško reprezentanco je igral na devetih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik treh zlatih, petih srebrnih in ene bronaste medalje, ter dveh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje. Za reprezentanco je odigral 256 tekem, na katerih je dosegel 132 zadetkov.

Po končani igralski karieri leta 1987 je bil najprej trener domačega kluba HC Litvínov, nato nemškega Freiburga, leta 1990 pa češkoslovaške, nato pa še češke hokejske reprezentance, s premorom v letih 1994 do 1997. S češko reprezentanco je osvojil olimpijsko zlato medaljo ter eno zlato in štiri srebrne medalje s svetovnih prvenstev. Leta 2004 je umrl v prometni nesreči pri mestu Karlovy Vary.

Leta 1978 je prejel nagrado Zlatá hokejka za najboljšega češkoslovaškega hokejista leta.

Pregled kariere

|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 66/67
|
| 14
| 4
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 67/68
|
| 32
| 15
| 14
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 68/69
|
| 36
| 21
| 17
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 69/70
|
| 33
| 17
| 17
| 34
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 70/71
|
| 36
| 20
| 20
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 10
| 4
| 2
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 71/72
|
| 36
| 31
| 23
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 72
|
| 6
| 5
| 3
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 72/73
|
| 36
| 24
| 11
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 8
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 73/74
|
| 39
| 27
| 27
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 9
| 4
| 13
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 74/75
|
| 44
| 36
| 42
| 78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 6
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
| 30
| 25
| 18
| 43
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 76
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 76
|
| 5
| 3
| 3
| 6
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 7
| 8
| 15
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
| 42
| 39
| 19
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 9
| 3
| 12
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 77/78
|
| 43
| 32
| 39
| 71
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 4
| 10
| 14
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 78/79
|
| 23
| 15
| 17
| 32
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 78/79
|
| 8
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 8
| 3
| 5
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 79/80
|
| 33
| 14
| 16
| 30
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 80/81
|
| 40
| 21
| 31
| 52
|
| 38
|
| 28
| 5
| 15
| 20
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 80/81
|
| -1
|
|
|
|
|
|
| 28
| 5
| 15
| 20
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 81/82
|
| 72
| 23
| 37
| 60
| +21
| 16
|
| 12
| 2
| 6
| 8
|
| 4
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 82/83
|
| 65
| 19
| 44
| 63
| -3
| 12
|
| 4
| 1
| 4
| 5
|
| 4
|-
| EV Zug
| Švicarska liga
| 83/84
|
| 41
| 46
| 43
| 89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Zug
| Švicarska liga
| 84/85
|
| 39
| 30
| 43
| 73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 85/86
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 19
| 5
| 18
| 23
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |867
| bgcolor="#7FFF00" |518
| bgcolor="#7FFF00" |550
| bgcolor="#7FFF00" |1068
| bgcolor="#7FFF00" |+18
| bgcolor="#7FFF00" |204
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |72
| bgcolor="#7FFF00" |13
| bgcolor="#7FFF00" |40
| bgcolor="#7FFF00" |53
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |8
|}

Zunanje povezave 
 

Češki hokejski centralni napadalci
Češki hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Litvínov
Hokejisti HK Dukla Trenčín
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti EV Zug
Selektorji češkoslovaške hokejske reprezentance
Selektorji češke hokejske reprezentance
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih
Umrli v prometnih nesrečah